O termo mindfuck (fuck - atrapalhar, confundir e mind - mente) é uma gíria inglesa que se aplica a algo ou alguém que intecionalmente tenta desestabilizar, confundir ou controlar a mente de outra pessoa por meio de manipulação mental e emocional. Pode referir-se também de forma positiva ao impacto da arte ou ações psíquicas na mente levando a uma reação pré-estabelecida. O termo foi objecto de uma célebre análise do filósofo McGinn, no livro do mesmo nome, a publicar em Portugal com o título Psicofoda (Bizâncio, 2009).

Outros tópicos similares:

 Operação Mindfuck um princípio do Discordianismo.
 O termo também é utilizado para referir-se a filmes usam a desorientação para levar a um final totalmente inesperado mas coerente com o resto do filme por meio de pequenas pistas sutilmente apresentadas no decorrer do filme. Como exemplos: Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, The Jacket, The Machinist, etc.

Ver também 
 Brainfuck
 Ilusão de óptica
 Mensagem subliminar
 Ovo de páscoa (virtual)
 Where's Wally?

Ligações externas 
  um exemplo de Internet meme com imagens e visualizações para confundir quem vê.

Desambiguação